Мицухиро Исида (; ) — японский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полулёгкой весовых категорий. Выступал на профессиональном уровне в 2001—2011 годах, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как Shooto, Pride FC, Dream, Strikeforce, Deep и др. Владел титулом чемпиона Shooto Pacific Rim, был претендентом на титул временного чемпиона Strikeforce.

Биография 
Мицухиро Исида родился 29 декабря 1978 года в городе Цукуба префектуры Ибараки, Япония.

С детства серьёзно занимался борьбой, во время учёбы в старшей школе активно выступал на различных соревнованиях национального уровня, входил в пятёрку лучших японских борцов греко-римского стиля.

Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в июле 2001 года. Начинал бойцовскую карьеру в японской организации Shooto, дебютный бой проиграл по очкам, но затем взял верх над многими сильными соперниками и завоевал титул чемпиона Shooto Pacific Rim в лёгкой весовой категории.

В 2006 году перешёл в крупнейший японский промоушен Pride Fighting Championships, где в общей сложности провёл пять боёв, из которых выиграл четыре — единственное поражение потерпел от соотечественника Таканори Гоми.

На предновогоднем турнире Yarennoka! 31 декабря 2007 года выиграл единогласным решением судей у американца Гилберта Мелендеса, нанеся ему первое поражение в карьере.

Поскольку Pride прекратил своё существование, в 2008 году Исида стал бойцом другого японского промоушена Dream, где принял участие в гран-при лёгкого веса. Благополучно прошёл своего соперника в стартовом поединке, серебряного призёра Олимпийских игр из Южной Кореи Чон Бугёна, но затем на стадии четвертьфиналов был остановлен Каолом Уно — во втором раунде вынужден был сдаться в результате успешно проведённого удушающего приёма сзади.

Помимо Dream также отметился двумя выступлениями в США в крупном американском промоушене Strikeforce: в первом бою с помощью рычага локтя принудил к сдаче Джастина Уилкокса, тогда как во втором проиграл техническим нокаутом Гилберту Мелендесу, обладателю титула временного чемпиона в лёгкой весовой категории.

Впоследствии Мицухиро Исида спустился в полулёгкий вес и оставался действующим спортсменом вплоть до 2011 года. В последних двух поединках потерпел поражения от норвежца Йоакима Хансена и корейца Чхве Ту Хо, после чего принял решение завершить спортивную карьеру.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 20-8-1
| Чхве Ту Хо
| KO (удары)
| Deep: 56 Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:33
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 20-7-1
| Йоаким Хансен
| Раздельное решение
| Dream: Fight for Japan!
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 20-6-1
| Акиё Нисиура
| Раздельное решение
| Dream 16
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Нагоя, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 19-6-1
| Дайки Хата
| Единогласное решение
| Dream 15
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 18-6-1
| Гилберт Мелендес
| TKO (удары руками)
| Strikeforce: Carano vs. Cyborg
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:16
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 18-5-1
| Мидзуто Хирота
| TKO (удары руками)
| Shooto Tradition Final
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:33
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 18-4-1
| Дайсукэ Накамура
| Единогласное решение
| Dream 7
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 17-4-1
| Джастин Уилкокс
| Сдача (рычаг локтя)
| Strikeforce: At The Mansion II
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:29
| Беверли-Хиллз, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 16-4-1
| Каол Уно
| Сдача (удушение сзади)
| Dream 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:39
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 16-3-1
| Чон Бугён
| Единогласное решение
| Dream 1
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 15-3-1
| Гилберт Мелендес
| Единогласное решение
| Yarennoka!
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 14-3-1
| Таканори Гоми
| TKO (удары)
| Pride Shockwave 2006
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:14
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 14-2-1
| Давид Билькхеден
| Единогласное решение
| Pride Bushido 13
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 13-2-1
| Кристиану Марселу
| Единогласное решение
| Pride Bushido 12
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Нагоя, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 12-2-1
| Маркус Аурелиу
| Единогласное решение
| Pride Bushido 11
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 11-2-1
| Пол Родригес
| Сдача (гильотина)
| Pride Bushido 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:29
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 10-2-1
| Кэнъитиро Тогаси
| Решение большинства
| Shooto: The Victory of the Truth
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 9-2-1
| Такаси Накакура
| TKO (рассечение)
| Shooto: Alive Road
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:31
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 8-2-1
| Синъя Сато
| TKO (удары)
| GCM: D.O.G. 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:03
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 7-2-1
| Дайсукэ Сугиэ
| Единогласное решение
| Shooto: Wanna Shooto 2004
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-2-1
| Витор Рибейру
| Единогласное решение
| Shooto Hawaii: Soljah Fight Night
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Гонолулу, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-1-1
| Ёити Фукумото
| Единогласное решение
| Shooto: 3/4 in Kitazawa Town Hall
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 5-1-1
| Такаюки Окоти
| Единогласное решение
| Shooto 2004: 1/24 in Korakuen Hall
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Ничья
| align=center| 4-1-1
| Наоки Мацусита
| Ничья
| Shooto: 7/13 in Korakuen Hall
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 4-1
| Котэцу Боку
| Единогласное решение
| Shooto: 2/6 in Kitazawa Town Hall
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 3-1
| Масакадзу Курамоти
| Единогласное решение
| Shooto: Treasure Hunt 1
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 2-1
| Наото Кодзима
| TKO (удары руками)
| Shooto: Gig East 7
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:58
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 1-1
| Хироки Котани
| Единогласное решение
| Shooto: To The Top 9
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 0-1
| Дайсукэ Сугиэ
| Единогласное решение
| Shooto: To The Top 6
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Японии